A competição por equipes de ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 será realizada no Ariake Gymnastics Centre em Tóquio, Japão, com a qualificação ocorrendo no dia 7 de agosto e a final no dia seguinte, no dia 8.

As ginastas rítmicas russas eram as cinco vezes campeãs defensoras naquele evento.

Formato de competição
A competição consistiu em uma rodada qualificatória e uma rodada final. As oito melhores equipes da fase qualificatória avançam para a fase final. Em cada rodada, as equipes realizam duas rotinas (uma com 5 bolas, uma com 3 arcos e 2 pares de maças), com as pontuações somadas para dar um total.

Qualificatória

Source:

Final

Referências

Equipes rítmicas
2020